Dubai Tour 2018 var den 5. udgave af cykelløbet Dubai Tour. Løbet var en del af UCI Asia Tour-kalenderen og blev arrangeret i perioden 6. til 10. februar 2018. Den samlede vinder af løbet blev italienske Elia Viviani fra , mens danske Magnus Cort fra  kom på andenpladsen og vandt ungdomstrøjen.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger

Dubai Tour
UCI Asia Tour 2018